Перші сіяні Джоанн Расселл і Вірджинія Рузічі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Іванна Мадруга-Оссес і Катрін Танв'є з рахунком 7–5, 7–6(7–4).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1982